San Gaio (o Caio), martire con Dasio e Zotico a Nicomedia, commemorati il 21 ottobre
 San Gaio, martire salernitano con Fortunato e Ante, commemorati il 28 agosto

Pagine correlate 
 Gaio (nome)
 San Caio